Erik Buyst, économiste belge et professeur d'histoire économique.
 Jasper De Buyst (1993-), coureur cycliste belge.
 Palmyre Buyst (1875-1957), pianiste, professeure de musique et compositrice belge.